La Ronde kan syfta på följande:

Kultur
La Ronde (restaurang), första roterande restaurang i Nordamerika
La Ronde (pjäs), pjäs av Arthur Schnitzler
La Ronde (nöjespark), nöjespark i Québec, Kanada

Geografi

Dominica 
 La Ronde River, vattendrag i Dominica, Västindien

Frankrike

 La Ronde, Charente-Maritime, kommun i departementet Charente-Maritime, 
 La Ronde-Haye, kommun i departementet Manche,

Schweiz 
 La Ronde Noire, kulle i Schweiz